Лов може да се односи на:
 Лов – хоби
 Лов – фудбалер Анголе
 Лов – филм из 2012. године
 Лов – ТВ филм из 1974. године
 Лов (Морнарички истражитељи: Лос Анђелес)